Tom Wandell (né le  à Södertälje en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Stars de Dallas au repêchage d'entrée de 2005. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Stars de Dallas au poste de centre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Södertälje SK || Elitserien ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Ässät Pori || SM-liiga ||50 ||6 ||6 ||12 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||3 ||3 ||0 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Stars de l'Iowa || LAH ||53 ||10 ||9 ||19 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Timrå IK || Elitserien ||51 ||15 ||26 ||41 ||26 ||7 ||0 ||4 ||4 ||0
|-
| 2008-2009 || Stars de Dallas || LNH ||14 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Stars de Dallas || LNH ||50 ||5 ||10 ||15 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Stars de Dallas || LNH || 75|| 7|| 2|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Stars de Dallas || LNH || 72|| 6|| 9|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Severstal Tcherepovets || KHL || 26|| 2|| 7|| 9|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Stars du Texas || LAH || 11|| 0|| 4|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Stars de Dallas || LNH || 18|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Spartak Moscou || KHL || 50|| 5|| 9|| 14|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Avangard Omsk || KHL || 36|| 2|| 6|| 8|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Admiral Vladivostok || KHL || 19|| 5|| 5|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Amour Khabarovsk || KHL || 55 || 4 || 12 || 16 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Örebro HK || SHL ||52 || 5|| 8|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Örebro HK || SHL ||52 || 13|| 13|| 26|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Örebro HK || SHL ||49 ||5 ||12 ||17 ||12 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || Djurgårdens IF || SHL ||48 || 4|| 8|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Djurgårdens IF || SHL ||43 || 6|| 4|| 10|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0

| 229 || 20 || 23 || 43 || 52 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Södertälje
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Timrå IK
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Stars de Dallas
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur des Stars du Texas
Joueur du HK Spartak Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Örebro HK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)